Die Liste der Fahnenträger der deutschen Mannschaften bei Olympischen Spielen listet chronologisch alle Fahnenträger deutscher Mannschaften bei den Eröffnungsfeiern Olympischer Spiele auf. Zusätzlich werden auch teilweise die Fahnenträger der Schlussfeiern genannt (vollständig von W 1992-2016).

Legende:
 grünlich = Sommerspiele
 weiß = Winterspiele
 orange = Reiterspiele
 orange = Zwischenspiele, die vom IOC nicht als Olympische Spiele anerkannt werden.

Übersicht Deutschland

Übersicht DDR

Statistik aller deutschen Mannschaften

Sommerspiele

Winterspiele

Gesamt

Saarland

Statistik

Weblinks 
 Deutsche Fahnenträger bei Sommerspielen, www.olympia-statistik.de
 Deutsche Fahnenträger bei Winterspielen, www.olympia-statistik.de

Deutschland
!Fahnentrager